

Пуял — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Пуял — присілок, Оршанський район, Марій Ел

Див. також 
 Пуялка
 Пуялка-Орлово